Generalinspekteur oder Generalinspektor steht für:

 Generalinspekteur der Bundeswehr
 Generalinspekteur der Deutschen Volkspolizei
 Generalinspekteur der Marine
 Generalinspekteur der namibischen Polizei
 Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen im NS-Staat, siehe Fritz Todt
 Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht, Österreich-Ungarn
 Generalinspektor der Sicherheitswache Wien, siehe Bundessicherheitswachekorps #Führung
 Generalinspektor für Wasser und Energie in Deutschland (1941–1945)

Siehe auch:

 Generalinspektion